La League of Ireland Cup 2014 è stata la 41ª edizione della manifestazione calcistica. È iniziata il 10 marzo 2014 e si è conclusa il 20 settembre del 2014. La squadra detentrice del titolo era lo Shamrock Rovers.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2014

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 maggio 2014

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 luglio 2014

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 agosto 2014

Finale

Tabellone (dagli ottavi)

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2014
Competizioni calcistiche irlandesi